Цинберг — еврейская фамилия.

  (род. 1944) — режиссёр, лауреат премии Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру драматического телесериала (за «Vietnam»; 1990).
 Цинберг, Сергей Лазаревич (1873—1939) — российский известный публицист и литературовед.
 Цинберг, Тамара Сергеевна (1908— 1977) — советский книжный график и писатель.